Flotte désigne principalement le rassemblement de bâtiments navals militaires ou civils, l'ensemble de navires appartenant au même pays, à la même compagnie maritime ou de pêche, à la même activité mais aussi l'ensemble des avions d'une compagnie aérienne, ou encore l'ensemble du parc automobile d'une société.

Voir aussi :

Autres 
Flotte désigne aussi :

Aéronautique 

 Flotte d'Air France
 Flotte d'Ethiopian Airlines

Toponyme 
 Château de La Flotte
 La Flotte est une commune française située sur l'île de Ré

Patronyme 
 Benjamin Flotte (1812-1888), cuisinier et militant blanquiste français.
 Paul de Flotte, officier de marine, explorateur et homme politique français du .

Œuvre artistique 

 Flotte royale manticorienne
 Flotte des Mondes Marionnettiste
 Flotte impériale (Warhammer 40,000)
 Flotte spatiale graysonienne

Divers 

 Flotte-tube